Шопу́рка  () — река в Украинских Карпатах, в пределах Раховского района Закарпатской области. Правый приток Тисы (бассейн Дуная).

Описание 
Длина реки 13 км (вместе с Малой Шопуркой — 41 км), площадь водосбора 283 км². Река горного типа. Ширина бассейна 8-10 км, крутизна склонов 20-40 °, падение реки 26 м/км. Скорость течения в межень 2-3 м/с. Средний расход 8,9 м³/с.

Расположение 
Образуется от слияния Малой Шопурки и Средней Рики, берущие начало на юго-западных склонах массива Свидовец, на высоте около 1580 метров. Они текут параллельно реке Косовской по узким глубоким долинам, склоны которых почти полностью покрыты лесом.

На реке расположены пгт Кобылецкая Поляна и Великий Бычков.

На правом берегу реки расположен лесной заказник «Дубрава».

Ссылки 
 

Притоки Тисы
Реки Закарпатской области
Водные объекты Раховского района
Украинские Карпаты